

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rzepinek – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Rzepin
 Rzepinek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów

Zobacz też 
 Rzepin